Шабу́ня () — белорусская фамилия. Известные носители:

 Шабуня, Алексей Олегович (род. 1977) — белорусский культурист.
 Шабуня, Евгений Петрович (род. 1953) — белорусский футбольный тренер.
 Шабуня, Константин Иванович (1912—1984) — белорусский историк, доктор исторических наук, профессор, член-корреспондент АН БССР.

Примечания